Wildmoor steht für
Wildmoor (Worcestershire), England 
Kleines Wildmoor, Lille Vildmose, Dänemark
Großes Wildmoor, Store Vildmose, Dänemark
Siehe auch
Wildes Moor